Эрик Давид Канту Герреро (; ) — мексиканский футболист, защитник клуба «Монтеррей».

Клубная карьера 
Канту — воспитанник клуба «Монтеррей» из своего родного города. 28 февраля 2018 года в поединке Кубка Мексики против «Коррекаминос» Эрик дебютировал в за основной состав. 12 марта в матче против «Сантос Лагуна» он дебютировал в мексиканской Примере. В 2019 году Канту помог клубу выиграть чемпионат, а также стать победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Карьера в сборной 
В 2019 году в составе олимпийской сборной Мексики Канту принял участие в Панамериканских играх в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Панамы, Аргентины, Эквадора, Гондураса и Уругвая.

Достижения 
«Монтеррей»
 Победитель Чемпионата Мексики — Апертура 2019
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2019

Примечания

Ссылки 
 Eric Cantú  at Official Liga MX Profile
 Eric Cantú  at MedioTiempo
 Eric Cantú  at Fichajes

Футболисты Мексики
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Монтеррей»